Die ewige Tabelle der färöischen Fußballmeisterschaft der Frauen umfasst alle Spielzeiten der färöischen Fußballmeisterschaft der Frauen seit ihrer Gründung 1985.

Ewige Tabelle 
Für die nachfolgende Auflistung wurde die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. 2022 in der Betrideildin spielende Vereine sind grün unterlegt.

 !! Spielzeiten
 || 1985–
 || 1985–2003, 2006, 2011–
 || 1985–2008, 2011–2014, 2016–
 || 2013–
 || 1989–98, 2000, 2002, 2008–12
 || 2000, 2003–14
 || 1985–90, 1993, 2000, 2002–03, 2005–07
 || 1985–99
 || 1985, 1988–89, 1995, 1998, 2000, 2006–07, 2020–
 || 1985–92, 1994–96, 2012–2013
 || 2008–13, 2021–
 || 1990–94, 1999–2002
 || 2000, 2003–07, 2009–10, 2012
 || 1997, 2001–03, 2016–2018
 || 2014–2018
 || 1985, 1996–99
 || 1985, 1987–88, 1992–94, 1996–97, 2000, 2003–04
 || 2019–20
 || 2005, 2021–
 || 1985–86
 || 1995, 2008, 2012
 || 1985–86, 1991, 2010
 || 2004
 || 2006
 || 2009, 2012–13
 || 2003–04
 || 2000–01, 2003
 || 1985
 || 2021
 || 2015
 || 1985
 || 2022

Weblinks 
 FaroeSoccer.com (färoisch)
  (färöisch)

Faroische Fussballmeisterschaft Der Frauen
Ewige Tabelle